Getaway kan syfta på:

 Getaway in Stockholm –  en serie om tio amatörfilmer i dokumentär anda, inspelade i Stockholm med omnejd
 Getaway (TV-program) – ett reseprogram på australisk TV  
 Getaway (låt av Kiss) – en låt från hårdrocksgruppen KISS tredje platta Dressed To Kill
 Getaway (låt av Earth, Wind & Fire) – en låt från Earth, Wind & Fires album Spirit
 Getaway (låt av Georgie Fame) – en låt av Georgie Fame
 Getaway Rock Festival – en rockfestival i Gävle
 Getaway - rymmarna (1972) – en film med Steve McQueen och Ali MacGraw
 Getaway - rymmarna (1994) – en film med Alec Baldwin och Kim Basinger

Se även 
 The Getaway